Шевен може да се односи на:

 Шевен (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шевен (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт